(« paradis perdu » en anglais) peut désigner :

Littérature 
 Paradise Lost, le titre original de l'épopée en 12 volumes de John Milton, Le Paradis perdu ;
 Paradise Lost est une série de manga shōjo en 4 volumes de Rina Yagami.

Cinéma 
 Paradise Lost, un film américain réalisé par D.W. Griffith, Frank Powell et Mack Sennett en 1911 ;
 Paradise Lost, un film américain réalisé par Herb Freed en 1999 ;
 Paradise Lost, un documentaire israélien réalisé par Ebtisam Mara'ana en 2003 ;
 Paradise Lost, le titre original du film américain Turistas, réalisé par Kyle Schickner en 2006 ;
 Paradise Lost, un film américain réalisé par John Stockwell en 2007 ;
 Paradise Lost (Escobar: Paradise Lost), un thriller franco-hispano-belge écrit et réalisé par Andrea Di Stefano en 2014 ;
 Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, un documentaire américain réalisé par Joe Berlinger et Bruce Sinofsky en 1996 sur les West Memphis Three.

Musique 
 Paradise Lost, un groupe de metal gothique britannique ;
 Paradise Lost, le dixième album studio du groupe éponyme ;
 Paradise Lost, le septième album du groupe de metal progressif américain Symphony X.

Télévision 
 Paradise Lost, un téléfilm américain réalisé par Glenn Jordan en 1974 ;
 , une série télévisée américaine sortie en 2020.

Jeux vidéo 

 Paradise Lost, jeu vidéo

Voir aussi 

 , paronyme